Шебанова — славянская фамилия, женская форма мужской фамилии :
 Шебанова, Александра Ефимовна (1927—1989) — советская волейболистка.
 Шебанова, Татьяна Владимировна (1953—2011) — русско-польская пианистка и музыкальный педагог.